Little Mischief – film del 1899 diretto da J. Stuart Blackton
 Little Mischief – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser